Цвето́к пусты́ни:
 «» — опера , парафраз оперы Фроманталя Галеви «» (театр Ковент-Гарден, ).
 «» — автобиография манекенщицы Варис Дирие (1998).
 В кинематографе
 «» — фильм Юджина Корра, в главных ролях Джон Войт и Джобет Уильямс (США, 1986).
 «Цветок пустыни» — фильм Шерри Хорман, экранизация автобиографии Варис Дирие (Великобритания—Германия—Австрия, 2009).